

Patronymes 
Vinnitski (masculin ; ) ou Vinnitskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alena Vinnitskaïa (1974-), chanteuse ukrainienne
 Anna Vinnitskaïa (1983-), pianiste russe

Patronyme russe